Вигала:

 Вигала — река в Эстонии, крупнейший приток реки Казари.
 Вигала — волость в Эстонии, в составе уезда Рапламаа.
 Вигала — приход в Эстляндии.
 Вигала — церковь в уезде Рапламаа, Эстония.

См. также:
Вана-Вигала